North Wales Coast League 1895–96 var den tredje sæson af den walisiske fodboldliga North Wales Coast League. Ligaen havde deltagelse af seks hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Bangor FC.

Resultater

Kilder / eksterne henvisninger 
 Welsh Football Data Archive – North Wales Coast League Tables 1895-96

Noter 

1895-96
Fodbold i 1895
Fodbold i 1896